Нижче представлений список країн за показниками нерівності доходів, включаючи коефіцієнт Джині, за даними Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Довідника Центрального розвідувального управління по країнам світу. 

Коефіцієнт Джині є числом між 0 і 1, де нулю відповідає повна рівність (коли кожний має однаковий дохід), а одиниця — абсолютна нерівність (коли одна людина має всі доходи, а всі інші — нульовий дохід). Розподіл доходів може істотно відрізнятися від розподілу багатства в країні (Див.: ). 

Позначення:
R/P 10 %: Найбагатші 10 % до найбідніших 10 % 
R/P 20 %: Найбагатші 20 % до найбідніших 20 %
Джині: Коефіцієнт Джині

ООН: Дані з Програми розвитку ООН.
ЦРУ: Дані з Довідника ЦРУ по країнам світу. 

 

R/P 10 %: Найбагатші 10 % до найбідніших 10 %;
R/P 20 %: Найбагатші 20 % до найбідніших 20 %;
Дані по коефіцієнтам Джині зі звітів Програми розвитку ООН та Довідника ЦРУ за країнами світу.

Примітки

Посилання  
 The World Distribution of Household Wealth
 A map of world poverty

Міжнародні рейтинги
нерівність доходів